Wismut steht für:
 das chemische Element Bismut, als Erz auch als Wismut bezeichnet 
 Wismut (Unternehmen), Uranabbau-Unternehmen der Sowjetunion in der SBZ/DDR

Namensbestandteil von Sportvereinen:
 BSG Wismut Aue, jetzt  FC Erzgebirge Aue
 BSG Wismut Auerbach
 BSG Wismut Bärenstein, jetzt FSV 1911 Bärenstein
 BSG Wismut Cainsdorf, jetzt SV Cainsdorf
 BSG Wismut Crossen, jetzt TSV Crossen
 BSG Wismut Erz Frankenhausen, jetzt SG Frankenhausen
 BSG Wismut Gera
 BSG Wismut Pirna-Copitz, jetzt VfL Pirna-Copitz
 BSG Wismut Plauen, jetzt VFC Plauen
 BSG Wismut Rodewisch, jetzt 1. FC Rodewisch
 BSG Wismut Ronneburg, jetzt FSV Ronneburg 
 BSG Wismut Schneeberg, jetzt Concordia Schneeberg
 BSG Wismut Stollberg, jetzt FC Stollberg
 BSG Wismut Zwickau
 SG Wismut Gera
 SC Wismut Karl-Marx-Stadt

Siehe auch: